Яков Борисович Эстрин (21 апреля 1923, Москва — 2 февраля 1987, там же) — советский шахматист, победитель 7-го чемпионата мира в игре по переписке (1972—1976 гг.). Международный мастер (1975), гроссмейстер ИКЧФ (1966), международный арбитр ИКЧФ (1969), заслуженный тренер РСФСР (1977). Шахматный теоретик и литератор. Юрист.

Биография 
Серебряный призер чемпионата РСФСР 1946 г.

Бронзовый призер чемпионата Москвы 1949 г.

Чемпион Московской области 1971 и 1975 гг.

В составе сборной Москвы бронзовый призер командного чемпионата СССР 1953 г. и победитель командного чемпионата ДСО «Спартак» 1961 г.

Наибольших успехов добился в соревнованиях по переписке.

Победитель 7-го чемпионата мира по переписке (1972—1976 гг.). Бронзовый призер 6-го чемпионата мира по переписке (1968—1971 гг.).

Победитель 5-го чемпионата СССР (1960—1962 гг.).

В составе сборной СССР победитель 8-й заочной олимпиады (1977—1982 гг.) и серебряный призер 5-й заочной олимпиады (1965—1968 гг.).

Работал старшим преподавателем на кафедре шахмат Центрального института физкультуры (ГЦОЛИФК).

Книги Эстрина изданы в Англии, Болгарии, Венгрии, Дании, США, ФРГ и других странах.

Эстрина отличала феноменальная память: записных книжек с телефонами коллег, друзей и родственников он не вёл, а помнил все номера наизусть. Так же на память Эстрин разыгрывал студентам свои многочисленные шахматные партии из соревнований по переписке.

Скончался после онкологической операции. Похоронен после кремации в Москве на Донском кладбище.

Спортивные результаты

Примечания

Книги 
 Защита Грюнфельда, Москва, 1959 (в соавторстве с Ю. Ф. Кутяниным).
 Защита двух коней, Москва, 1970.
 
 Курс дебютов, 6-е издание, Москва, 1980 (соавтор).
 Теория и практика шахматной игры, 2-е издание, Москва, 1984 (редактор).
 Малая дебютная энциклопедия, Москва, 1985 (соавтор).
 
 The Two Knights Defence, Chess Ltd., 1970. (no ISBN or LOC number)
 The Two Knights Defence (1983), B.T.Batsford Ltd. ISBN 0-7134-3991-2.
 Three Double King Pawn Openings, Chess Enterprises; first edition (June 1982). ISBN 0-931462-19-3
 Gambits, Chess Enterprises (June 1983). ISBN 0-931462-20-7
 The United States Correspondence Chess Championship, Correspondence Chess League of America (1978)
 Wilkes-Barre Variation, Two Knights Defense, Chess Enterprises (June 1978). ISBN 0-931462-00-2
 Comprehensive Chess Openings, in three volumes, Pergamon, 1980. ISBN 0-08-024113-1 (for set of three volumes in flexicover)

Литература 
 
 
 Ботвинник М. Шахматист. // «64 — Шахматное обозрение». — 1987. — № 5. — С. 15.
 Burgess, Graham; Nunn, John & Emms, John (2004), The Mammoth Book of the World's Greatest Chess Games, Carroll & Graf, pp. 309–15, ISBN 0-7867-1411-5
 Evans, Larry (1970), Modern Chess Brilliancies, Fireside, pp. 217–21, ISBN 0-671-22420-4

Ссылки 
 
 Личная карточка Я. Б. Эстрина на сайте 365Chess

Шахматисты СССР
Шахматные теоретики
Гроссмейстеры ИКЧФ
Чемпионы мира по шахматам по переписке
Похороненные на Донском кладбище